Меоки (), полное официальное наименование Педро-Меоки () — город в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Меоки и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

История 
Поселение было основано в 1709 году францисканскими монахами под названием Мисьон (). В 1773 году из-за атак апачей в поселении были возведены фортификационные сооружения, а оно получило название Сан-Пабло ().

11 декабря 1886 года президент Бенито Хуарес подписал указ о присвоению поселению статуса вилья и переименованию его в Meoqui, в честь генерала , погибшего в 1865 году при сражении с французскими оккупантами. В 1966 году поселению был присвоен статус города.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Чиуауа